Resultados do 57th Network Q Rally of Great Britain.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Gra Bretanha